Six Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Six Mile Creek (Burke River), Nebenfluss des Burke River (Georgina River) in Queensland
 Six Mile Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Six Mile Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Six Mile Creek (East Strelley River), Nebenfluss des East Strelley River in Western Australia
 Six Mile Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Six Mile Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland
 Six Mile Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Six Mile Creek (James River), Nebenfluss des James River (Ranken River) im Northern Territory
 Six Mile Creek (Lyons River), Nebenfluss des Lyons River (Gascoyne River) in Western Australia
 Six Mile Creek (Mary River), Nebenfluss des Mary River (Margaret River) in Western Australia
 Six Mile Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland
 Six Mile Creek (Thomson River), zwei Nebenflüsse des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland

in Neuseeland:
 Six Mile Creek (Matakitaki River), Nebenfluss des Mātakitaki River im Tasman District, Südinsel

in den Vereinigten Staaten:
 Six Mile Creek (Minnesota), Zufluss des Lake Minnetonka